Волочаевский сельский округ

Еврейская автономная область 

 Волочаевский сельский округ Смидовичского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Волочаевский сельский округ Нерчинского района